Мазус
 Мазус — род травянистых растений семейства Мазусовые.

Персоналии 
 Мазус, Израиль Аркадьевич (1929—2016) — российский писатель.